Jimmy Mullen ist der Name folgender Personen:

* Jimmy Mullen (Fußballspieler, 1923) (1923–1987), englischer Fußballspieler
 Jimmy Mullen (Fußballspieler, 1952) (* 1952), englischer Fußballspieler und -trainer